Franco Volpi peut désigner :

 Franco Volpi (1921-1997), acteur italien ; 
 Franco Volpi (1952-2009), philosophe et historien de la philosophie italien.